

Sobre o Jogo

Last War , é a versão brasileira do jogo que o mundo conhece como Last Chaos. Lançado primeiramente no Japão e Malásia, foi um dos títulos de MMORPG mais esperados por jogadores brasileiros. Tanta expectativa fez com que a Gunsoft lançasse no Brasil em 2007.

No jogo, o usuário pode lutar contra os mais diversos monstros, em dungeons (masmorras) e a céu aberto. Além disso, quando o jogador evolui seu personagem, pode também batalhar contra outros gamers, o que torna a experiência de jogo muito mais emocionante.

Uma característica interessante do Last War, é seus gráficos por serem feitos por movimentos reais usando uma tecnologia de filtragem 3D, causam menos stress aos jogadores.

O sistema de dungeon pessoal é também um dos pontos altos do jogo, na qual você pode enfrentar alguns boss tendo assim mais desafios. 
O jogo permite também guerras de guilds, onde as mesmas testam seus jogadres em sistema de apostas por batalhas.

Apesar dos gráficos excelentes e das emocionantes guerras dos castelos, onde diversas guildas lutam entre si, o suporte da Gunsoft junto aos jogadores sempre deixou a desejar. O jogo perdeu muito de seu brilho inicial com seus diversos bugs e com a grande quantidade de jogadores que faziam uso de Cheat Engine, programas Open Source desenvolvidos em Delphi que deixam seus usuários em ampla vantagem em relação aos demais.

Em outubro de 2009 o fórum oficial do Last War foi fechado, e em dezembro do mesmo ano, a Gunsoft encerrou suas atividades no Brasil, encerrando assim o jogo. Porém em Janeiro de 2010 Bila Games adquiriu os direitos sobre o jogo dando assim continuidade ao mesmo  até o ano de 2013, aonde passou os diretos do jogo para a Gamigo que é uma das principais publicadores de jogos on-line gratuitos dando grande suporte para a versão Europeia e Norte Americana do Jogo e agora no Brasil também.  Nos dias atuais, o MMORPG é administrado pela empresa alemã Gamigo, com a alcunha Last Chaos South America.

História

Em Iris, um mundo abandonado pelos deuses, instalou-se o caos. A guerra e o medo dominam todo o planeta e sua missão é tornar-se o imperador neste local obscuro, restabelecendo assim a ordem e a bondade. Mas não será tarefa fácil, monstros, cavernas e as missões mais improváveis esperam por você no caminho rumo ao auge político de um mundo tomado por corrupção, mortes e trevas.

Personagens

Titan : Titans são mortais criados por Eres, o Deus da Escuridão, para servirem como soldados em sua guerra contra Apolo, o Deus da Luz. O seu tamanho, força e vigor, combinados com um talento inato para o combate, fazem deles os melhores guerreiros do Last Chaos.

Knight : A história dos Knights de Apolo remonta à guerra entre os deuses Eres e Apolo. Os soldados de elite de Apolo vivem rigorosamente de acordo com as virtudes de honra e humildade. Eles foram treinados com os ensinamentos de Apolo e a arte da guerra. Eles utilizam suas habilidades e força para protegerem os fracos e inocentes dos males dessa época. Dizem que eles estão a par com os Titans. No entanto, Titans dependem principalmente de sua força, enquanto os Knights utilizam suas habilidades e estratégias para derrotarem seus inimigos. Os Knights possuem diversas habilidades de defesa e suporte, que lhe permitem auxiliar e proteger seus companheiros.

Mage : As Mages são mestres da arte da manipulação de mana (A força vital que flui constantemente no mundo do Last Chaos). Eles usam sua mana para conduzir efeitos que muitas pessoas chamariam de magia.
As Mages são capazes de causar grandes destruições. Isso lhes permite liquidar oponentes individuais ou até mesmo grupos inteiros de inimigos em pouco tempo. No entanto, para poder liberar essa potencial bruto, eles devem ser capazes de lidar com grandes exigências mentais. A desvantagem disso é que eles são fisicamente fracos e possuem apenas um número limitado de habilidades defensivas.

Rogue : Nascidos com a bênção do vento (Shihuru), os Ladrões são dotados de uma visão incrível e agilidade surpreendente que excedem as habilidades de um ser humano normal. No entanto, por não serem tão fortes, eles ficam em desvantagens contra, por exemplo, Titans ou Knights. As escolhas de armas preferidas dos Rogues são as balestras e adagas. Eles são especialistas em assassinar, permitindo-lhes providenciar apoio aos guerreiros da linha de frente.

Healer : Esses Elfos Superiores se assemelham as Mages em diversas formas, visto que eles também manipulam mana. No entanto, a sua força provém dos poderes dos deuses e, ao contrário das Mages, ela é usada para cura ou proteção. Por serem os únicos Healers no mundo do Last Chaos e por terem dificuldades em enfrentar monstros poderosos sem ajuda, Healers frequentemente são vistos viajando em grupos.

Sorcerer : Há também aqueles que dedicaram suas vidas ao estudo do vazio e ao esforço de desvendar os mistérios da criação: Aqueles que compreenderam que os próprios poderes de criação também são capazes de manipular o vazio. Aqueles que descobriram como os deuses usaram o vazio para dar forma a tudo que existe. Alguns daqueles que possuem o conhecimento de como explorar esse poder estão entre nós.
Nós os conhecemos como Sorcerers.
Embora eles careçam da força e vontade necessárias para dominar completamente todas as criações, eles descobriram uma forma de compelir estranhas criaturas e monstros do vazio para o nosso plano de existência. Muitos aprenderam da forma mais difícil: Os Sorcerers nunca estão sozinhos!

Night Shadow : Pouco se sabe sobre os Nightshadows. Há diversos mitos e histórias, mas todos sabem que eles são guerreiros. Eles obtém o seu rank e posição através de sua força e poder, e apenas perdem o seu rank nos clãs quado são derrotados por um oponente mais forte que eles.
NIght Shadow utilizam ataques de mana sombrios, que eles são capazes de ampliar através de sua habilidade de extrair almas e usá-las contra seus oponentes.

Ex-Rogue : Os EX-Rogues foram treinados pelos Rogues e com experiência podem se tornar insidiosos Night Runners ou Night Hunters.
Como Night Runners, eles usam adagas com as quais são capazes de realizar ataques na velocidade da luz. Os Night Hunters, por outro lado, são especializados em ataques à distância, encurralando seus inimigos com balestras. Uma característica especial dos EX-Rogues é a sua capacidade de aprender habilidades individuais exclusivas que beneficiam significativamente as outras classes.

Archmagi : Archmagi são bruxas elementais lendárias e temidas que derivam seus poderes das forças da natureza. Por enquanto, eles são a única classe capaz de usar o sistema elemental. Os Archmage podem escolher em se especializar como uma High Sorceress ou uma Primordial Witch. Dependendo do caminho que escolherem, eles lutarão com um báculo ou um cetro e lutaram contra seus inimigos com ataques mágicos de longa distância ou maldições.

Os Archmage usam as mesmas armas e armaduras que os Mages.

Classes.

Após o nível 31, o jogador pode optar por uma das duas classes que desejar, de acordo com seu personagem, podendo assim ter novas habilidades, porém usará apenas um tipo de arma. 

Habilidades das Classes.  

Os personagens podem aprender habilidades para melhorarem seus atributos ou para usarem técnicas de batalha especiais e feitiços neles mesmos, em seus companheiros de grupo ou em seus inimigos. Habilidades diferentes estão disponíveis para cada uma das classes.
Para aprender habilidades, o personagem deverá coletar pontos de habilidade, que são concedidos ao matar inimigos. Assim que o personagem coletar pontos de habilidade suficientes, ele poderá aprender novas habilidades ou avançar o nível de habilidades já existentes com o mestre de sua classe. Há também habilidades que estão abertas para todas as classes. Elas são chamadas de profissões. Elas permitem criar novas itens ou melhorar os já existentes.

Atributos 
Cada atributo do personagem é determinado através de quatro valores de status. A cada nível, um personagem recebe um ponto de status, que pode ser usado para aprimorar um dos quatro valores de status. O aumento desses valores de status terá um impacto nos atributos do personagem.

Valores de Status.
 Força — aumentar este valor de status também aumentará o dano físico básico que um personagem é capaz de infligir.
 Destreza — aumentar este valor de status concederá ao seu personagem uma maior exatidão em seu golpe.
 Inteligência — aumentar este valor de status também aumentará o dano mágico básico que um personagem é capaz de infligir.
 Constituição — aumentar este valor de status aumentará a vida e mana máximas de um personagem.
Valores de Atributo.
 Ataque
 Ataque mágico
 Defesa
 Resistência mágica
 HP
 MP
Dependendo do personagem, a atribuição desses pontos de status terão efeitos diferentes. Por exemplo, adicionar um ponto em força terá um efeito diferente de um Titã para um Ladrão.

Hp e MP.

O HP indica a vida de um personagem e mostra a quantidade de dano que ele é capaz de receber antes de morrer. Quanto mais HP um personagem tiver, mais resistente ele será. O MP corresponde a quantidade de mana que um personagem tem, ou seja, a quantidade de energia mágica que ele possui. Ele é consumido quando o personagem usa uma habilidade.

Nível do personagem.

O nível mostra o quão forte é um personagem em particular. Quanto maior for o seu nível, mais forte será o seu personagem. Quando o personagem sobe de nível, ele recebe um bônus permanente nos atributos e um ponto de status (3 ou 4 após uma mudança de profissão) que os jogadores poderão distribuir entre os quatro atributos, como desejarem. Conforme o personagem atinge níveis mais elevados, ele também poderá usar novas habilidades que antes estavam indisponíveis para ele.

Para poder subir de nível, um personagem deverá ganhar pontos de experiência, que são concedidos ao matar inimigos ou completar tarefas. Assim que um personagem conseguir experiência suficiente, o seu nível aumentará automaticamente e o personagem poderá aproveitar as vantagens de atingir um nível mais alto.

O mundo do jogo 
Last Chaos se passa em um mundo chamado Íris. Com diversos personagens, há vários lugares para se descobrir e dezenas de batalhas emocionantes com monstros esperam por você.

Cidades/Regioes.

Nas cidades, os jogadores podem se encontrar para conduzirem negociações, venderem os itens que encontraram em suas aventuras, aprenderem novas habilidades, além de muitas outras coisas. As cidades são áreas seguras onde você pode cuidar de seus negócios sem se preocupar em ser incomodado. Atualmente, há oito regiões no Last Chaos: 
 Juno
 Dratan
 Merak
 Egeha
 Strayana
 Nairat
 Tarian
 Moorasha     
Calabouços Individuais.

Calabouços individuais são lugares onde os personagens que preferirem jogar sozinhos podem ir à loucura. Fiel ao lema: “Se quiser algo bem feito, faça você mesmo”, esse lugar é onde o seu personagem receberá uma missão em que terá que completar sozinho. Assim que a missão for concluída, o personagem será teletransportado para fora do calabouço e poderá recolher a recompensa da sua missão.

Calabouços/Templos Abertos.

Os calabouços abertos podem ser explorados por vários jogadores ao mesmo tempo. Aqueles que adoram enfrentar catacumbas empoeiradas como seus alter egos e colaborar com amigos para enviar criaturas e monstros malignos de volta para as trevas de onde vieram irão adorar esses calabouços!

Instâncias em grupo.

Em Mooraska, você terá a oportunidade de realizar uma missão na capela como parte de uma expedição incluindo 32 guerreiros. Uma enorme variedade de monstros e missões esperam por você e seus companheiros, que você só conseguirá completar com a ajuda de seu grupo, garantindo a diversão de todos!

Builds 

Os atributos do jogo são Força, Destreza, Inteligência e Constituição . 

Seguem abaixo as tabelas 

Ponto de atributo por nível:
Classe Ataque Físico  Defesa Ataque Mágico  Defesa Mágica  HP  MP
 
Titan      +1.5         +3        +0.5          +0.5       +36 +14 

Knight     +1           +3        +1            +0.5       +28 +16 

Rogue      +1.5         +3        +0.5          +0.5       +23 +9 

Healer     +0.5         +3        +1            +0.5       +18 +22 

Mage       +0.5         +3        +1.5          +0.5       +11 +31 
  
Pontos de atributos: 
 
CLASSE	           FORÇA	   DESTREZA	   INTELIGENCIA	    CONSTITUIÇÃO

TITAN	       0.5 AF + 4 HP	     FUGA	   0.5 AM + 8 MP    8 HP + 2 MP

KNIGHT	    0.5 AF + 3 HP + 1 MP     FUGA	   0.5 AM + 6 MP    11 HP + 2 MP

ROGUE	           4 HP	         0.5 AF + FUGA	   0.5 AM + 7 MP    11 HP + 2 MP

HEALER	           4 HP	       0.5 LA - AF + FUGA  0.5 AM + 9 MP    7 HP + 2 MP

MAGE	       0.5 AF + 3 HP	     FUGA	   0.5 AM + 11 MP   8 HP + 1 MP
Abreviações:

 AF : Ataque Físico 
 AM : Ataque Mágico 
 LA : Ataque a Longo Alcance

Ligações externas 
Página oficial do Last Chaos (Americano) - Site da AeriaGames, representante do jogo nos EUA.
Página oficial do Last Chaos Bila Games (Latino américa) - Site da Bila Games Latino america.
Página oficial do Last Chaos espanhol - Site do representante do jogo na Espanha.
Página oficial do LastChaos alemão - Site do representante do jogo na Alemanha.
Página oficial da Prova dos Campeões - Site da guilda Prova dos Campeões do Last War.
Página oficial da GooDFriendS - Site da guilda GooDFriendS do Last War.

MMORPG
Jogos para Windows